Il singolare del Dubai Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Younes El Aynaoui.

Fabrice Santoro ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3 El Aynaoui.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Thomas Johansson (semifinali)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)

  Tim Henman (quarti di finale)
  Roger Federer (secondo turno)
  Goran Ivanišević (primo turno)
  Jiří Novák (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002